Sous le vent peut désigner :
 « sous le vent », une expression maritime ;
 Sous le vent, un parfum de la maison Guerlain ;
 les îles Sous-le-Vent, un ensemble d'îles et d'atolls de la Polynésie française ;
 les îles Sous-le-Vent, un ensemble d'îles des Petites Antilles ;
 la côte-sous-le-vent, un nom générique utilisé dans différentes îles francophones pour qualifier les côtes occidentales de ces îles qui sont protégées des vents dominants ;
 Sous le vent, une chanson chantée en duo par Céline Dion et Garou